Сергей Поликарпович Карпов (1924 — 1945) — советский гвардии старший сержант, командир расчёта миномётной роты 292-го гвардейского стрелкового полка, 97-й гвардейской стрелковой дивизии, 5-й гвардейской армии, 1-го Украинского фронта. Полный кавалер Ордена Славы.

Биография 
Родился в 1925 году в селе Рыбное, Саратовской области в крестьянской семье. После получения неполного среднего образования работал на Вольском цементном заводе.

С 1942 года призван в ряды РККА и  направлен в действующую армию — наводчик миномёта, командир расчёта миномётной роты 292-го гвардейского стрелкового полка, 97-й гвардейской стрелковой дивизии, 5-й гвардейской армии, воевал на 1-м Украинском фронте, участвовал во всех наступательных операциях своего полка и дивизии. За отвагу в боях 29 марта 1943 года был награждён Медаль «За отвагу» и 3 октября 1943 года орденом Красной Звезды.

21 марта 1944 года наводчик миномёта гвардии сержант С. П. Карпов в составе расчёта при форсировании реки Южный Буг к северо-западу от города Первомайска и в бою за село Токаровка поразил из миномёта две пулемётные точки противника и десять солдат. За это 5 мая 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР С. П. Карпов был награждён  Орденом Славы 3-й степени.

С 17 по 18 августа 1944 года  командир расчёта 82-мм миномета гвардии старший сержант С. П. Карпов  в районе восточнее города Буско-Здруй (Польша) при отражении танков и пехоты противника миномётным огнём подавил несколько огневых точек врага, истребил свыше взвода пехоты. 18 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР С. П. Карпов  был награждён Орденом Славы 2-й степени.

23 февраля 1945 года гвардии старший сержант С. П. Карпов во главе расчёта в бою за населённый пункт Вильмансдорф подавил миномётную батарею, уничтожил два пулемета противника с прислугой, чем содействовал выполнению боевой задачи. 27 июня 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР С. П. Карпов   был награждён Орденом Славы 1-й степени.

Погиб при выполнении боевого задания 3 мая 1945 года в Ортранде, Германия.

Награды

 Орден Славы I степени (1945)
 Орден Славы II степени (1944)
 Орден Славы III степени (1944)
 Орден Красной Звезды  (1943)
 Медаль «За отвагу» (СССР) (1943) 
 Медаль «За оборону Сталинграда» (1942)

Примечания

Литература 
 

Разведчики Великой Отечественной войны